Momoi steht für:
 Momoi (Tokio), einen Stadtteil von Suginami in der japanischen Präfektur Tokio
 Momoi-tōge, den Momoi-Pass, einen Pass an der japanischen Nationalstraße 477 (Japan)

Momoi ist der Familienname folgender Personen:
 Haruko Momoi (* 1977), japanische Pop-Musikerin
 Kaori Momoi (* 1952), japanische Schauspielerin